Монтене́гро (, «чёрная гора»):

 Монтенегро (Montenegro) — «итальянизированное» название Черногории.
 Монтенегро — город в Колумбии.
 Montenegro Airlines — бывший национальный авиаперевозчик Черногории.

Персоналии 
 Монтенегро, Бриан (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Монтенегро, Даниэль (род. 1979) — аргентинский футболист. 
 Монтенегро, Карлос (1900—1981) — кубинский писатель.
 Монтенегро, Пилар (полное имя Мария дель Пилар Монтенегро Лопез; род. 1969) — мексиканская певица.
 Монтенегро, Франческо (род. 1946) — итальянский кардинал.
 Монтенегро, Хургуэнс (род. 2000) — коста-риканский футболист.
 Монтенегро, Хьюго (1925—1981) — американский дирижёр оркестра, аранжировщик и композитор саундтреков к фильмам.

Составные фамилии 
 Мендес Монтенегро, Хулио Сесар (1915—1996) — президент Гватемалы.
 Монтенегро Медрано, Орландо (?—1988) — никарагуанский государственный деятель, и. о. президента Никарагуа.

См. также 
 «Граф Монтенегро» — российский приключенческий кинофильм 2006 года. 
 Монте-Негро  — город и муниципалитет в Мексике.
  — португалоязычное произношение.